Le terme Riverin peut se référer à:

Toponymes

Lac Léna-Riverin, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Lac Riverin, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec. .
Lac Riverin, Lac-Walker (territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, Québec. .
Lac Riverin, Petit-Mécatina (territoire non organisé), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, Québec. .
Lac Riverin, Rivière-Koksoak (territoire non organisé), Nord-du-Québec, Québec. .
Lac Riverin, Rivière-Éternité (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Lac Riverin (réservoir Pipmuacan), Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Lac Riverin, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .